{| style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse" border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"
|-style="background: #AABBCC;"
!width="35%"|Imię i nazwisko
!width="30%"|Funkcja
!width="35%"|Okres
|-
| Józef Kasprzyk
| wójt
| 1910-30.09.1916
|-
| Edward Kosiński
| burmistrz
| 30.09.1916-11.11.1917
|-
| Adam Marceli Piwowar
| prezydent
| 11.11.1917-17.05.1923
|-
| Władysław Seroka
| prezydent
| 23.07.1923-26.11.1927
|-
| Zygmunt Cieplak
| prezydent
| 07.01.1928-28.01.1929
|-
| Zbigniew Madeyski
| prezydent
| 29.01.1929-08.02.1933
|-
| Józef Kaczkowski
| prezydent
| 11.04.1933-19.12.1934
|-
| Mateusz Siwik
| prezydent
| 20.12.1934-1936 rezygnacja
|-
| Teofil Trzęsimiech
| prezydent
| 29.05.1936-02.1940
|-
| Bruno Maier
| burmistrz niemiecki
| 02.1940-04.1940
|-
| Gollasch /imię nieznane/
| burmistrz niemiecki
| 04.1940
|-
| Helmut Hein
| burmistrz niemiecki
| 06.1940-26.01.1945
|-
| Jakub Dąbski
| prezydent
| 27.01.1945-14.03.1945
|-
| Włodzimierz Zieliński
| prezydent
| 14.03.1945-21.06.1945
|-
| Paweł Łanucha
| prezydent
| 21.06.1945-31.05.1949
|-
| Władysław Wolski
| przewodniczący MRN
| 06.1949-03.06.1950
|-
| Franciszek Jagoda
| przewodniczący MRN
| 03.06.1950-24.03.1952
|-
| Kazimierz Piaskowski
| przewodniczący MRN
| 15.07.1952-10.02.1958
|-
| Tadeusz Szymaszek
| przewodniczący MRN
| 10.02.1958-06.11.1958
|-
| Tadeusz Paczyński
| przewodniczący MRN
| 06.03.1959-10.02.1965
|-
| Marian Wysocki
| przewodniczący MRN
| 10.02.1965-29.12.1971
|-
| Roman Kulej
| przewodniczący MRNnaczelnik miasta
| 15.01.1972-17.12.197217.12.1972-10.06.1975
|-
| Jerzy Talkowski
| prezydent
| 10.01.1982-31.12.1983
|-
| Zygmunt Górski
| prezydent
| 01.01.1984-01.04.1988
|-
| Andrzej Baran
| prezydent
| 20.05.1988-30.06.1990
|-
| Jerzy Talkowski
| prezydent
| 01.07.1990-04.04.1991
|-
| Henryk Zaguła
| prezydent
| 04.04.1991-27.11.1996
|-
| Marek Dul
| prezydent
| 27.11.1996-29.09.1999
|-
| Marek Lipczyk
| prezydent
| 29.09.1999-10.11.2002
|-
| Jerzy Talkowski
| prezydent
| 11.11.2002-26.11.2006
|-
| Zbigniew Podraza
| prezydent
| 27.11.2006-20.11.2018
|-
| Marcin Bazylak
| prezydent
| 21.11.2018- nadal
|}

Bibliografia 
 S. Pobideł, Encyklopedia Dąbrowy Górniczej. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 1996.
 Dąbrowa Górnicza – strona nieoficjalna; władze miasta